Карамойыл — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Карамойыл — аул в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Карамойыл — село в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области.